David Holmqvist (né le  à Skellefteå, Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Skellefteå AIK || Allsvenskan ||32 ||1 ||1 ||2 ||8 ||10||0||0||0||0
|-
|2004-2005 || Team Uppsala || Allsvenskan || 31 || 7 || 8 || 15 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Almtuna IS || Allsvenskan ||12 || 0 || 2 || 2 || 4 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2005-2006 || Almtuna IS || Allsvenskan || 38 || 3 || 3 || 6 || 32 || - || - || - || - || -
|-  
|2006-2007 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan ||43 ||6 ||7 ||13 ||46 ||3||0||0||0||6
|-
|2007-2008 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan ||42 ||1 ||10 ||11 ||57 ||3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2008-2009 || Växjö Lakers HC || Allsvenskan ||39 ||0 ||8 ||8 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||25 ||2 ||7 ||9 ||24 ||11 || 1 || 7 || 8 || 0
|-
|2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 24|| 2|| 13|| 15|| 32|| 9|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2011-2012 || Enköpings SK || Division 1 || 28|| 3|| 11|| 14|| 8|| 5 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2012-2013 || SK Iron ||  || 3 || 0 || 3 || 3 || 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bolidens FFI ||  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- || - || - || - || -

Trophées et distinstions

Ligue Magnus 

 Il remporte la Coupe Magnus avec les Dragons de Rouen en 2009-2010 et 2010-2011.

Notes et références 

Naissance en avril 1984
Naissance à Skellefteå
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du Rouen hockey élite 76
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Almtuna IS